La Borinqueña («Пуэрториканка») — национальный гимн свободного государства Пуэрто-Рико. Автор современного текста — Мануэль Фернандес Хункос (1903 год). Автором музыки считается Феликс Астол Артес, хотя некоторые утверждают, что он лишь аранжировал мелодию «La Almojábana», сочинённую в 1860 году Франсиско Рамиресом. В 1952 году была официально утверждена музыка, а в 1977 — текст гимна.

Текст 

Государственные символы Пуэрто-Рико
Песни 1977 года